Zimreddi ist der Name folgender Personen:

 Zimreddi von Lachisch, Bürgermeister von Lachisch
 Zimreddi von Sidon, Bürgermeister von Sidon